Моххамед Моукхлис Агмир ( более известный, как Моха ; родился 6 февраля 2000 года, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид».

Клубная карьера 
Моха — воспитанник клуба «Реал Мадрид».

Международная карьера 
В 2017 году Моха в составе юношеской сборной Испании выиграл юношеский чемпионат Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Турции, Италии, Франции, Германии и Англии.

Достижения 

Международные

 Испания (до 19)
 Юношеский чемпионат Европы — 2017

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Испании
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет